Гекалот (Гехалот; Хехалот; мн. ч. от гекал, святое святых; святилище); также гексалот (hekhalot; hexalot) — термин еврейского происхождения; небесные «чертоги» (дворцы).

Суфизм
 Гекалот — в суфизме семь чертогов разного цвета, которые способен увидеть «ездивший в Меркабе».

Иудаизм
 Гекалот («дворцы» или «чертоги») — эманации сефирот, являющие собой женское начало мира в противоположность мужскому началу сефирот; «сосуды» дальнейшего развития мира.
 Гекалот — в иудаизме название гностических сочинений: «Гекалот Раббати» («Великие чертоги»), «Гекалот Зутарти» («Малые чертоги»).

См. также 
 Меркаба
 Чертоги
 Сефира (мн. ч. сефирот)
 «Эбель Раббати» (Великий трактат о трауре) и «Эбель Зутарти» (Малый трактат о трауре)

Примечания 

Каббалистические термины